Реки Сербии — природные водотоки на территории Республики Сербия, общей длиной 65 980 км. В Сербии только 15 рек имеют длину более 100 км и 7 более 200 км.

Морские бассейны

Крупнейшие реки Сербии (более 50 км)

По длине

По площади бассейна

Список рек по бассейнам

Бассейн Дуная (Чёрное море) 
Тиса — (л)
 Чик — (пр)
 Большой Бачский канал — (пр)
 Кривая — (л)
 Егричка — (пр)
 Бегей — (л)
Будовар — (пр)

Сава — (пр)
 Дрина — (пр)
 Лим — (пр)
 Увац — (пр)
 Ядар — (пр)
 Ерез — (пр)
 Ярчина — (л)
 Колубара — (пр)
 Тамнава — (л)
 Уб — (пр)
Тамиш — (л)

Надела — (л)

Великая Морава — (пр)
 Западная Морава — (л)
 Голийский Рзав — (л)
 Джетиня — (л)
 Ибар — (пр)
 Ситница — (пр)
 Дреница — (л)
 Лаб — (пр)
 Рашка — (л)
 Студеница — (л)
 Гружа — (пр)
 Расина — (пр)
 Южная Морава — (пр)
 Власина — (пр)
 Ветерница — (л)
 Ябланица — (л)
 Пуста — (л)
 Топлица — (л)
 Нишава — (пр)
 Темштица — (пр)
 Сокобарска Моравица — (пр)
 Лугомир — (л)
 Ресава — (пр)
 Ресавица — (пр)
 Ясеница — (л)
 Йезава — (л)
Млава — (пр)

Караш — (л)

Пек — (пр)

Поречка — (пр)

Ясеничка — (пр)

Тимок — (пр)
 Црни-Тимок — (л)

Бассейн Дрина (Адриатическое море) 
Белый Дрин (пр)
 Печка Бистрица (пр)
 Клина (л)
 Дечанска Бистрица (пр)
 Ереник (пр)

Бассейн Вардара (Эгейское море) 
Пчинья (л)

Примечания

Литература 
 Љиљана Гавриловић, Душан Дукић. Реке Србије. Завод за уџбенике и наставна средста. — Београд, 2002. ISBN 86-17-06873-6

 
Сербия
Списки:Сербия